Mouzieys kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mouzieys-Teulet, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Mouzieys-Panens, departementet Tarn i regionen Occitanien,